Hängewagen ist 
 eine Bezeichnung für eine Hängeregistratur-Gestell auf Rollen
 eine veraltete Bezeichnung für einen Busanhänger